Stöckig ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

 Stöckig, nicht seltener Gewannname vor allem für Wälder, auch in der Schreibvariante Stöckich; abgeleitet aus Stock ‚Baumstumpf‘
 Stöckig (Bindlach), Dorf der Gemeinde Bindlach im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Stöckig (Pfedelbach), Weiler im Ortsteil Windischenbach der Gemeinde Pfedelbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Stöckig (Naturraum), Teilnaturraum des Baulands um Hergenstadt, Stadt Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Stöckig-Ruppertshöhe, Naturschutzgebiet bei Glaam, Gemeinde Hohenroda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Stöckigbach, rechter Zufluss der Wern bei Schnackenwerth, Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt, Bayern; mit linkem Oberlauf Stöckichsbach

Siehe auch:
 Stöckich